Cryptococcus — рід грибів родини тремелові (Tremellaceae). Назва вперше опублікована 1901 року. Деякі види цього роду спричинюють у людей криптококоз із переважним ураженням легень і мозкових оболон в осіб з імунодефіцитом.

Класифікація 
До роду Cryptococcus відносять 352 види:

Примітки

Джерела 
 Vuillemin, P. 1901. Les blastomycètes pathogènes. Revue Générale des Sciences Pures et Appliquées. 12:732-751 - P.741

Роди грибів
Тремеломіцети